Всё о Микки Маусе () — американский мультсериал, созданный Walt Disney Television Animation. Главные герои — Микки Маус и его друзья. Это первый мультсериал Disney, транслируемый в широкоэкранном формате высокой четкости.

Описание 
Мультсериал, состоящий из короткометражных мультфильмов о классических диснеевских персонажах: Микки Маусе, Минни, Плуто, Дональде Даке и Гуфи.

Производство 
Некоторые короткометражки доступны в Европе на DVD под названием Mickey's Laugh Factory. В то время как у некоторых шорт есть фон титульной карты Mickey Mouse Works, у других есть версия House of Mouse (версия Mouse Works имеет различную механику на заднем плане, включая фигуру в форме Микки и одну с текстом Mouse Works).

Эпизоды и сезоны

Сезон 1 
Состоит из 8 серий:

1. Episode #1.1 (1 мая 1999)

2. Episode #1.2 (8 мая 1999)

3. Episode #1.3 (15 мая 1999)

4. Episode #1.4 (22 мая 1999)

5. Episode #1.5 (29 мая 1999)

6. Episode #1.6 (5 июня 1999)

7. Episode #1.7 (12 июня 1999)

8. Episode #1.8 (20 июня 1999)

Сезон 2 
Состоит из 17 серий:

1. Episode #2.1 (11 сентября 1999)

2. Episode #2.2 (18 сентября 1999)

3. Mickey to the Rescue: Cage and Cannon/Mickey's Remedy/Goofy's Extreme Sports: Wakeboarding/A Midsummer Night's Dream (25 сентября 1999)

4. Episode #2.4 (2 октября 1999)

5. Episode #2.5 (23 октября 1999)

6. Episode #2.6 (30 октября 1999)

7. Episode #2.7 (7 ноября 1999)

8. Episode #2.8 (4 декабря 1999)

9. Episode #2.9 (11 декабря 1999)

10. Episode #2.10 (18 декабря 1999)

11. How to Be a Baseball Fan/Locksmiths/Minnie Takes Care of Pluto (22 января 2000)

12. How to Take Care of Your Yard (5 февраля 2000)

13. Episode #2.13 (12 февраля 2000)

14. Episode #2.14 (19 февраля 2000)

15. Episode #2.15 (26 февраля 2000)

16. Episode #2.16 (4 марта 2000)

17. Episode #2.17 (16 марта 2000)

Сезон 3 
Состоит из 6 серий:

1. Episode #3.1 (9 сентября 2000)

2. Mickey's Mix-Up/Whitewater Donald/Mickey's Christmas Chaos (16 сентября 2000)

3. Episode #3.3 (23 сентября 2000)

4. Episode #3.4 (30 сентября 2000)

5. Episode #3.5 (7 октября 2000)

6. Episode #3.6 (6 января 2001)

Роли озвучивали и персонажи 
Главные герои:

 Микки Маус (озвучивает Уэйн Оллвайн)

 Дональд Дак (озвучивает Тони Ансельмо)

 Гуфи (озвучивает Билл Фармер)

 Плуто (озвучивает Билл Фармер)

 Минни Маус (озвучивает Расси Тейлор)

 Дейзи Дак (озвучены Дайан Мишель и Тресс Макнилл)

Основные персонажи:

 Людвиг фон Дрейк (озвучивает Кори Бёртон)

 Гораций Хорсеколлар (озвучивает Билл Фармер)

 Кларабель Кау (озвучивает Эйприл Винчелл)

 Хьюи, Дьюи и Луи (озвучены Тони Ансельмо в тандеме с Русси Тейлором)

 Чип и Дейл (озвучивает Тресс МакНил)

Злодеи:

 Пит (озвучивает Джим Каммингс)

 Мортимер Маус (озвучивает Морис Ламарш)

 Призрак (озвучивает Джон О'Харли)

Животные:

 Луи горный лев (озвучивает Фрэнк Уэлкер)

 Бутч Бульдог (озвучивает Фрэнк Уэлкер)

 Аракуанская птица (озвучивает Фрэнк Уэлкер)

 Хамфри Медведь (озвучивает Джим Каммингс)

Другие второстепенные персонажи:

 О'Хара (озвучивает Кори Бёртон)

 Скрудж Макдак (озвучивает Алан Янг)

 Дж. Одюбон Вудлор (озвучивает Кори Бертон)

 Дина Такса (озвучивает Фрэнк Уэлкер)

 Соленый печать (озвучивает Фрэнк Уэлкер)

 Клара Клак (озвучивает Русси Тейлор)

 Хосе Кариока (озвучивает Роб Полсен)

 Мистер Джоллиленд (озвучивает Джефф Беннетт)

 Миссис Черепаха (озвучивает Эстель Харрис)

 Малышка Шелби (озвучивает Джефф Беннетт)

Рассказчик:

 Джон Клиз (MouseTales и Механический дом Микки)

 Кори Бёртон (Экстремальные виды спорта Гуфи и Гуфи)

Ссылки 
 
 Mickey Mouse Works в Big Cartoon DataBase

Примечания 

Мультсериалы США, запущенные в 1999 году
Мультсериалы США, завершённые в 2001 году